

События 
 Консулы имп. Анастасий и Флавий Руф.
 492—496 — Папа Геласий I. Ввёл причастие хлебом и вином (против манихейцев, запрещавших вино).
 Хан жужаней Доулунь убит. Возведён Нагай и умер, передав престол Футу.
 492—508 — Хан жужаней Футу.

Скончались 
 Доулунь — хан жужаней
 Нагай — хан жужаней
 Одоакр - король Италии, который сверг последнего императора Западной Римской империи.

См. также